Tipisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tipisaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Tipisaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar